Турфан:

 Турфан — оазис и одноимённый городской уезд, административный центр округа Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Турфан — округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.